Thwaite – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Thwaite – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Thwaite St Mary – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)